Crescente — figura formada pela eliminação de um segmento de círculo na borda de outro disco circular
 Meia-lua (arquitetura) — obra exterior de uma fortificação abaluartada destinada a cobrir o ângulo saliente de um baluarte

Astronomia 
 Lua em quarto crescente — fase da Lua que antecede a fase da lua cheia
 Lua em quarto minguante — fase da Lua que antecede a fase da lua nova

Biologia 
 Meia-lua (ave) — nome dado as aves da família Melanopareiidae

Esportes 
 Meia-lua de compasso — golpe de capoeira
 Meia-lua de costas — golpe de capoeira também chamado de "armada"
 Meia-lua de frente — golpe de capoeira também chamado de "queixada frontal"

Desambiguações de astronomia
Desambiguações de matemática